On parle de cavité blastocœlienne chez les acœlomés, c’est-à-dire les animaux ne possédant pas de véritable cavité interne (cœlome). Elle est comblée par un mésenchyme.

Notes et références 

Tissu conjonctif